Эдуа́рд Анато́льевич Грабове́нко — христианский проповедник, начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской пятидесятников, основатель и старший пастор церкви «Новый Завет» в Перми.

Биография 
Родился 7 июля 1969 года в семье верующих на Украине, в городе Кривой Рог. После окончания библейской школы в Риге в 1991 году с командой служителей приехал в Пермь, чтобы открыть церковь. Первое служение церкви «Новый Завет» в Перми состоялось 26 июня 1991 года.

В 1994 году Эдуард Грабовенко окончил Международный библейский институт в Канаде. В 1997 году был рукоположен в сан епископа.

Бог призвал Эдуарда в Россию, он остается верным призванию, служа старшим пастором церкви «Новый Завет» в Перми. Все служения церкви направлены на благовестие, духовную и социальную помощь обществу; за это время открыто более 250 дочерних церквей в Пермском крае, Татарстане, Башкирии, Республике Коми, в Челябинске, Воронеже, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Со дня основания церковь в Перми и Пермском крае увеличилась до 4 500 верующих.

В декабре 2009 года Эдуард Анатольевич Грабовенко был избран начальствующим епископом РЦХВЕ. В 2013 году был переизбран на этот пост на семь лет. В октябре 2020 года был переизбран на третий срок.

В 2016 году Эдуард Грабовенко избран сопредседателем кабинета Empowered21 в Центральной и Восточной Европе.

В 2017 году удостоен степени почётного доктора практической теологии Московского теологического института.

В 2018 году избран президентом Международной ассамблеи христиан веры евангельской (МАХВЕ), объединяющей 18 пятидесятнических союзов и церквей 14 стран.

Эдуард Анатольевич Грабовенко является членом Совета рекомендателей Университета Орала Робертса (шт. Оклахома, США).

Эдуард Грабовенко – автор книг «Золото высшей пробы» (2011) и «Церковь — открытый дом» (2021).

Церковь «Новый Завет», г. Пермь 

В 1991 году вместе с командой из трёх миссионеров Грабовенко прибыл в город Пермь для организации новой евангельской церкви. Первое богослужение церкви «Нового Завета» состоялось 26 июня 1991 года. Чуть позже община вошла в Российскую церковь христиан веры евангельской пятидесятников.

В 2005 году церковь «Новый Завет» привлекает к себе внимание федеральных СМИ приобретением Дома Культуры им. Ленина. Монументальное трёхэтажное здание площадью 5 тыс. кв. м., с актовым залом на 900 человек было приобретено церковью для богослужебных нужд за 50 млн рублей. Сделка вызвала недовольство пермской общественности и Русской православной церкви; губернские власти воспрепятствовали регистрации права собственности. Церкви пришлось обратиться в суд, признавший в 2006 году сделку законной и оставивший за церковью право на здание.

Всё это время Грабовенко продолжает служение старшего пастора церкви «Новый Завет». По состоянию на 2012 год членами церкви были 3750 человек, воскресные богослужения церковь проводила в три потока. За всё время существования церкви были открыты более 200 дочерних церквей в Пермском крае, республиках Татарстан, Башкортостан и Коми и в городах Челябинск, Воронеж, Ульяновск, Саратов, Санкт-Петербург.

В 1997 году Грабовенко был рукоположен в сан епископа. Чуть позже он был назначен заместителем начальствующего епископа РЦХВЕ по Приволжскому федеральному округу.

В декабре 2009 года Эдуард Анатольевич Грабовенко был избран начальствующим епископом Российской церкви христиан веры евангельской; в должность вступил в 2010 году, сменив на этом посту Павла Окару. В октябре 2013 года состоялось переизбрание Грабовенко на новый, семилетний срок.

В качестве российского епископа в 2014 году Эдуард Грабовенко выступал с докладом в США, на конференции посвящённое столетию Всемирного братства Ассамблей Бога. Как глава РЦХВЕ Грабовенко является членом Консультативного совета глав протестантских церквей России.

Семья 
Эдуард Грабовенко женился в октябре 1989 года на Ларисе. У пары родились четверо сыновей — Виталий (1991), Александр (1991), Давид (1992) и Илья(1995).

Публикации

Примечания

См. также 
 Российская церковь христиан веры евангельской
 Протестантизм в России
 Пятидесятники

Персоналии:Пермь
Начальствующие епископы РЦХВЕ
Евангельские христиане
Христианские проповедники
Пасторы РФ
Церковные деятели XX века
Протестантские епископы